Super Punch-Out!! peut désigner des jeux de la série Punch-Out!! :
 Super Punch-Out!!, un jeu vidéo sorti en 1984 en arcade et sur ordinateur personnel ;
 Super Punch-Out!!, un jeu vidéo sorti en 1994 sur Super Nintendo.